Dayang Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dayang Shan (ö), Zhejiang, 
 Dayang Shan (berg), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar